Pakistan kan syfta på:
Pakistan – en republik i centrala/södra Asien
 Pakistan (dominion) – statsbildning i centrala/södra Asien åren 1947-1956
 Västpakistan – västra delen av Pakistan åren 1956-1971
 Östpakistan – tidigare provins i Pakistan åren 1956-1971, därefter Bangladesh
 Pakistan International Airlines – pakistanskt flygbolag